Guttentag steht für Orte:

 Guttentag, Stadt in Oberschlesien
 Gemeinde Guttentag, Gemeinde in Oberschlesien

Guttentag ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Guttentag (* 1958), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Otto Guttentag (1900–1992), deutsch-US-amerikanischer Mediziner
 Werner Guttentag (1920–2008), deutscher Verleger

Weiteres:
 Verlagsbuchhandlung I. Guttentag

Siehe auch: 
 Guten Tag